Передня:

 Передня, Сергей Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.
 Передня — гора в Украинских Карпатах.